Чу́чело — многозначный термин:
 Чучело обрядовое — объёмное изображение мифологического существа — антропоморфного или зооморфного, используемое в том или ином обряде (ср. Масленица, Кострома, Ярила, Купала);
 Чучело животного в зоологии — набитая чем-либо шкура животного (см. Таксидермия);
 Чучело садовое — пугало, выставляемое в садах и огородах, служащее для отгона птиц;
 Подмена тезиса, или чучело — приём полемики: исказить оппонента, потом его развенчать.
 переносн. оскорбительный, унижающий эпитет.

В литературе
 «Чучело» — повесть В. Железникова.

В кинематографе
 «Чучело» — фильм Ролана Быкова по повести В. Железникова.

См. также 
 Чучело-Мяучело